Дмитрий Панфилов:
 Панфилов, Дмитрий Викторович (1923—1995) — советский энтомолог и биогеограф, писатель.
 Панфилов, Дмитрий Иванович (1913—1985) — Герой Советского Союза.
 Панфилов, Дмитрий Иванович (учёный) (род. 1948) — специалист в области электронных устройств и полупроводниковой техники, доктор технических наук, профессор.
 Панфилов, Дмитрий Степанович (род. 1962) — советский, российский поэт-песенник.